Table des caractères Unicode U+1900 à U+194F.

Limbou (Unicode 4.0 à 7.0) 
Caractères utilisée pour l’écriture avec l’alphasyllabaire (ou abugida) limbou, utilisée autrefois pour transcrire la langue limbou : consonnes, signes de voyelles dépendantes, signes de consonnes subjointes, signes de consonnes finales, autres diacritiques, signes divers et de ponctuation et chiffres.

Les caractères U+1920 à U+192B et U+1930 à U+193B sont des signes diacritiques, qui se combinent avec la lettre qu’ils suivent ; ils sont combinés ici avec la lettre limbou ka « ᤁ » (U+1901) à des fins de lisibilité.

Table des caractères

Historique

Version initiale  Unicode 4.0

Compléments Unicode 7.0

Voir aussi

Liens externes 
  Limbu, table sur le site Unicode (document PDF).

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (1000-1FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

00190